Rund um Köln – jednodniowy wyścig kolarski rozgrywany w Niemczech, wokół miasta Kolonia, co roku w kwietniu. Od 2005 roku należy do cyklu UCI Europe Tour, jest zaliczany do kategorii 1.1.

Zwycięzcy 
Opracowano na podstawie:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna
 Rund um Köln na stronie memoire-du-cyclisme.net

Wyścigi kolarskie jednodniowe
Kolarstwo w Niemczech
Sport w Kolonii